Lama kan syfta på: 

 Lama (släkte) – ett släkte i familjen kameldjur
 Lama – ett kameldjur
 Lama (lärare) – en titel inom den tibetanska buddhismen

Geografi

Bangladesh 

 Lama (underdistrikt i Bangladesh),

Frankrike 

 Lama, Haute-Corse,

Gambia 

 Sare Sambulu, Central River,

Italien 

 Lama Mocogno, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena,

Kina 

 Lama (socken i Kina), Sichuan,

Spanien 

 Lama (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,41, long -8,42)
 Lama (ort i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,40, long -8,43), Galicien, Provincia de Pontevedra,

Se även
 Lamaniter – ett folk i Mormons bok